Soli Deo gloria, "Alleen aan God de eer", een van de vijf protestantse sola's
 The Spencer Davis Group, een Britse muziekgroep opgericht in 1963
 Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft, een spoorwegmaatschappij in de Duitse deelstaat Saksen
 Städtische Dienste Geldern, een openbaarvervoerbedrijf in het Duitse Geldern met grensoverschrijdende diensten in Limburg
 Sustainable Development Goals, de Engelse benaming voor Duurzameontwikkelingsdoelstellingen
 ISO 4217-valutacode van het Soedanees pond
 IATA-code van het vliegveld van Sanandaj in Iran
 National Rail-code van Station Sandling in Engeland